Anna Zalewska (1939–2004) – posłanka na Sejm w latach 1993–2001
 Anna Zalewska (ur. 1965) – posłanka na Sejm w latach 2007–2019, minister edukacji narodowej w latach 2015–2019
 Anna Zalewska-Ciurapińska (ur. 1972) – wokalistka
 Anna Zalewska – profesor SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie